Joaquín Valverde puede referirse a:
Joaquín Valverde Durán (1846-1910), compositor español, padre de Joaquín Valverde Sanjuán.
Joaquín Valverde Lasarte (1896-1982), pintor español.
Joaquín Valverde Sanjuán (1875-1918), compositor español, hijo de Joaquín Valverde Durán.